

Codici 
 NUH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nunchía (Colombia)

Geografia 
 Nuh  – città dell'India, capoluogo del distretto di Mewat, nello stato indiano dell'Haryana